Queen City peut faire référence à :

Toponyme 
 Queen City, une ville fantôme, du comté du comté d'Adams (Iowa), aux États-Unis.
 Queen City, une ville du comté de Schuyler dans le Missouri.
 Queen City, une ville du comté de Cass (Texas).

Surnoms 
Queen City est également le surnom de plusieurs villes :
 Canada 
 Montréal
 Regina
 Toronto
 Vancouver

 États-Unis 
 Ada (Oklahoma)
 Allentown (Pennsylvanie)
 Anchorage
 Charlotte (Caroline du Nord)